Caravelas (Bahia) – municipio dello stato di Bahia (Brasile)
 Caravelas (Mirandela) – freguesia di Mirandela (Portogallo)